Константи́н Ко́тов (7 октября 1973, Шевченко) — советский и казахский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Казахстана.

Карьера 
В детстве играл во дворе в футбол. На турнире «Кожаный мяч» в Шевченко его заметил тренер из спортивной школы Сарсекенов Б. Ж. и в 1990 году сыграл свой первый матч за «Актау». В 1994 году уехал в Махачкалу, сначала в «Динамо», а затем в «Анжи», тогда этот клуб играл во Второй лиге. Но после того, как на Кавказе начались боевые действия, был вынужден покинуть Россию. В 1995 году вернулся в Казахстан, играл в «Востоке». С 1995 по 1996 годы играл в «Мунайши», а затем Котова пригласили в астанинский «Женис». Потом поиграл в «Шахтёре» из Караганды, и после приехал в Костанай, в «Тобол». В 2007 году находился на просмотре в «Астане», с которой в 2001 году становился чемпионом страны, но контракт с ним не был подписан. Карьеру завершал в «Ордабасы» и в «Таразе». С 2011 года работает в футбольном центре при ФК «Астана».

Личная жизнь 
Со своей будущей женой познакомился в родном городе, там же и создалась их семья и родилась первая дочь — Кира. После того, как клуба не стало, переехал в Астану. Там у них родилась вторая дочь — Ия.

Примечания

Ссылки 
 
 Олег Лотов, Константин Котов: «Мы хотели бы остаться в „Тоболе“»
 

Футболисты СССР
Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Динамо» Махачкала
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Тараз»